Denhoff odnosi się do:
 Denhoff – jednostka osadnicza w USA
 Denhoff (herb szlachecki)
 Dönhoff (Denhoffowie)
 Jan Kazimierz Denhoff – kardynał
 Stanisław Ernest Denhoff – hetman
 Wacław Denhoff-Czarnocki – żołnierz Legionów, założyciel klubu Polonia, poeta.